Vists landskommun kan avse:
Vists landskommun, Älvsborgs län
Vists landskommun, Östergötlands län